Himmelsstürmer steht für:

 Himmelsstürmer, volkstümlicher Name von Man walking to the sky, Skulptur in Kassel
 Himmelsstürmer (Band), deutsches weibliches Schlagergesangstrio
 Himmelsstürmer (Schwäbisch Gmünd), Aussichtsturm im Landschaftspark Wetzgau, Schwäbisch Gmünd
 Die Himmelsstürmer, US-amerikanischer Spielfilm (1985)
 Sky Busters – Die Himmelsstürmer, US-amerikanischer Abenteuerfilm (2008)
 Himmelsstürmer Route, Wanderroute in den Allgäuer Alpen, siehe Wandertrilogie Allgäu #Himmelsstürmer Route

Siehe auch:
 Söldner-X: Himmelsstürmer
 Himmelstürmer